Whose side are you on? (album), een album uit 1984 van de Engelse popgroep Matt Bianco
 Whose side are you on? (single), een single van bovenstaand album